Regeringen Hall kan syfta på:

 Regeringen Hall I (1857-1859)
 Regeringen Hall II (1860-1863)